План Чак Позо Куатро има више значења:

 План Чак Позо Куатро (Акил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 План Чак Позо Куатро (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику